Курочкино — топоним, название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Курочкино — село в Тальменском районе Алтайского края.
 Курочкино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Курочкино — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Курочкино — деревня в Приволжском районе Ивановской области.
 Курочкино — хутор в Беловском районе Курской области.
 Курочкино — деревня в Шахунском районе Нижегородской области.
 Курочкино — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Курочкино — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Курочкино — деревня в Лихославльском районе Тверской области.
 Курочкино — озеро в Челябинской области.
 Курочкино — грузовая станция в Челябинской области.
 Курочкино — деревня в Козловском районе Чувашии.
 Курочкино — деревня в Любимском районе Ярославской области.
 Курочкино — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.

Украина 
 Курочкино — село в Купянском районе Харьковской области.

См. также 
 Курочкин